Лерт:
 Лерт, Владимир Владимирович (род. 1979) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Лерт, Раиса Борисовна (1906—1985) — советская журналистка, диссидент.